

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych 
 Polanowice – część miasta Wrocław, w delegaturze Wrocław-Psie Pole
 Polanowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica 
 Polanowice – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Polanowice – osada leśna w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Gubin 
 Polanowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki 
 Polanowice – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna